Все́волод Ивано́в: Иванов, Всеволод Борисович (род. 1950) — советский и российский художник-славянист
 Иванов, Всеволод Владимирович (род. 1934) — советский и российский астрофизик, педагог.
 Ива́нов, Всеволод Вячеславович (1895—1963) — русский советский писатель и драматург, журналист, военный корреспондент.
 
 Иванов, Всеволод Никанорович (1888—1971) — русский советский писатель, философ, историк, автор исторических повестей и романов.
 Иванов, Всеволод Николаевич (1912—1950) — 2-й секретарь ЦК Комсомола (1945—1949).